Miller Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Miller Block (Arizona), ID-Nr. 84000727
 Miller Block (Ohio), ID-Nr. 84003624
 Miller Block (Washington), ID-Nr. 98000370